Сергей Асланян:
 Асланян, Сергей Гарегинович (1973) — российский предприниматель.
 Асланян, Сергей Степанович (1966) — российский журналист и радиоведущий.